Нижняя Матрёнка — посёлок (село) в Маслянинском районе Новосибирской области. Входит в состав Дубровского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 34 гектара.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год отсутствует социальная инфраструктура.

Примечания 

Населённые пункты Маслянинского района